Фридрих I Целе, Фридрих I фон Цилли (, ; ок. 1300 — 21 марта 1359) — штирийский барон, 1-й граф Целе (1341—1359), основатель графского дома Цилли (1341—1456), который доминировал в словенской и хорватской истории в первой половине XV века.

Был рожден как Фридрих, владелец замка Жовнек (Саннек) и барон Савини, он унаследовал обширные поместья в Каринтии, Карниольской марке и Штирии после угасания графов Хойнбург. Они включали в себя замок Целе, расположенный в стратегическом месте в центре долины Савиня, охраняющий главный транзитный маршрут, соединяющий Нижнюю Штирию с маркой Карниола. Замок находился рядом с родовым поместьем сеньоров Саннек, и таким образом был превращен в новую резиденцию. В 1341 году император Священной Римской империи Людовик IV Баварский пожаловал Фридриху титул графа Целе (по-немецки — Cilli). Герб Дома Хойнбург, три желтые звезды на синем фоне, были включены в герб графов Целе и теперь являются частью герба Словении.

Жизнь и достижения 

Фридрих был сыном Ульриха фон Саннека, владельца замка Жовнек. Его отец был свободным дворянином в марке Савиня, области, раздробленной между различными небольшими поместьями, которая оспаривалась между домом Гориция-Тироль и Габсбургами. Отец Фридриха принял сторону габсбургских герцогов Штирии, став их вассалом. Его верноподданничество сыграло важную роль в присоединении долины Савиня к герцогству Штирия и, таким образом, к владениям Габсбургов.

Матерью Фридриха была Екатерина, старшая дочь Ульриха II, графа Хойнбург, и Агнесы Баденской. Ульрих Хойнбургский владел значительными поместьями в Каринтии, Краине и Штирии, а Агнесса была титульной наследницей дома Бабенбергов через свою мать Гертруду Австрийскую.

Оба родителя Фредерика умерли около 1315 года, и он стал главой дома. В 1322 году мужская линия графов Хойнбург прервалась, и Фридрих унаследовал поместья от своего дяди по материнской линии Германа. Однако ему пришлось оспаривать наследство у своего двоюродного брата Ульриха V Пфаннберга (1287—1354), сына младшей сестры графа Германа Маргариты. Ему также пришлось иметь дело с вдовствующей графиней Елизаветой, дочерью могущественного Альберта II Горицкого которая претендовала на часть поместий своего покойного мужа Германа Хойнбурга. После длительной правовой и военной борьбы Фридрих II одержал победу с помощью своего шурина-капитана (губернатора) Штирии Ульриха фон Вальзе, который пользовался поддержкой правящего герцога Австрии Оттона Веселого. К 1333 году Фридрих уже владел почти всеми поместьями графов Хойнбург.

Фридрих следовал политике верности своего отца Габсбургам. В начале 1330-х годов он был назначен капитаном (губернатором) Карниолы и Виндикской (Словенской) марки, подготовив почву для плавного перехода власти от герцога Генриха Хорутанского, последнего мужского члена династии Гориция-Тироль, к Габсбургам. Когда Габсбурги захватили Карниолу в 1335 году, Фридрих был утвержден в своем положении. В награду за его верность Габсбурги дали свое согласие на возведение Фридриха в графский сан. В апреле 1341 года он получил титул графа Целе от императора Священной Римской Империи Людовика IV на церемонии в Мюнхене.

Незадолго до своей смерти граф Фридрих фон Цилли принял участие в дипломатической миссии от имени Альбрехта II, герцога Австрийского, и венгерского короля Людовика Великого к папскому двору в Авиньоне.

Политика расширения 
Словенский историк Милко Кос назвал Фридриха «первым архитектором Славы Целе», утверждая, что"он обладал всеми теми способностями к государственному управлению, которые характеризовали бы его величайших преемников".

Ко времени своей смерти он был одним из самых могущественных феодалов на территории современной Словении, соперничая только с его Габсбургскими сеньорами, Альбертинской линией графов Гориции и графами Ортенбург. Фридрих придерживался стратегии союза с последним: его первый сын Ульрих (1331—1368) женился на Аделаиде, дочери графа Альберта I Ортенбурга (? — 1336), в то время как ее брат и преемник Альберта Оттон VI (? — 1374) женился на Анне, дочери самого Фридриха. Это соглашение окажется очень выгодным для графов Целе, поскольку они унаследуют все владения графов Ортенбург в Каринтии и Краине после смерти внука Фридриха и тезки Фридриха III Ортенбурга в 1418 году.

Феоды и аллоды Фридриха покрывали почти всю территорию марки Савиня (ныне прочно входящую в состав герцогства Штирия), безопасную для рассеянных церковных земель. Кроме того, он приобрел обширные территории в богатой долине реки Крка и первоначальных территориях Хойнбурга вокруг Хойнбурга в Юго-Восточной Каринтии.

Ему наследовали его сыновья Ульрих (1331—1368) и Герман I (1333—1385).

Брак и дети 
Фредерик женился на Димут фон Вальзе (? — 1353/1357), дочери Ульриха I фон Вальзе (? — 1329). Их дети

 Ульрих I Цилли (1331—1368), граф Цельский (1359—1368), женат на графине Аделаиде Ортенбургской, имел потомство
 Герман I Цилли (1333—1385) граф Цельский (1359—1385), женат на Екатерине Боснийской, имел потомство
 Анна Цилли, жена графа Отона VI Ортенбургского (? — 1374), имела потомство
 Екатерина Цилли, вышедшая замуж за графа Альберта III Горицкого (? — 1365), не имела потомства.

Генеалогическое древо

Примечания 

Графы Цельские